Такэси Косида (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания Университета Цукубы в 1983 году, Косида стал игроком «Иокогама Ф. Маринос» (ранее — «Ниссан Моторс»). В составе клуба он выиграл Кубок Императора 1983 и 1985 годов. В сезоне 1988/89, после того, как команда стала чемпионом страны и обладателем Кубка Императора, Косида принял решение покинуть клуб. В 1990 году он вернулся на родину и стал выступать за клуб региональной лиги «Цвайген Канадзава», в котором провел шесть лет. Закончил карьеру в 1996 году.

Карьера в сборной 
В августе 1979 года, когда Кошида еще был студентом Университета Цукубы, он был вызван в  на домашний чемпионат мира, где сыграл 3 матча. В декабре 1980 года он получил вызов от национальной команды Японии для участия в отборочных матчах к чемпионату мира 1982 года. Дебютом стала встреча 22 декабря со сборной Сингапура. Также Кошида принял участие в Азиатских играх 1982 года, матчах квалификации летних Олимпийских игр 1984 года и отборочных матчах к чемпионату мира 1986 года. Всего за сборную он провел 19 игр.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIFA 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Цвайген Канадзава»